Architektonisches Skizzenbuch era una revista alemanya d'arquitectura publicada entre els anys 1852 i 1886 per l'editorial Ernst & Korn de Berlín. El títol complet era Architektonisches Skizzen-Buch. Eine Sammlung von Landhäusern, Villen, ländlichen Gebäuden, Gartenhäusern, Gartenverzierungen, Gittern, Erkern, Balkons, Blumenfenstern, Brunnen, Springbrunnen, Hofgebäuden, Einfassungsmauern, Candelabern, Grabmonumenten und andern kleinen Baulichkeiten, welche zur Verschönerung baulicher Anlagen dienen, und in Berlin, Potsdam, und an anderen Orten ausgeführt sind. Mit Details. Aquest títol defineix perfectament el seu contingut: Quadern de dibuix arquitectònic. Una col·lecció de cases de camp, vil·les, cases d'estiu, ornaments de jardí, gelosies, finestrals, balcons, finestres, fonts, edificis agrícoles, tanques i altres edificis petits que serveixen per embellir les construccions a Berlín, Potsdam i en altres llocs. Amb detalls.

És contemporània de la revista de l'Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin (Associació d'Arquitectes i Enginyers de Berlín): Architektonisches Album, que publicava els concursos d'obres. Entre altres, hi col·laboraren els arquitectes Ferdinand von Arnim, Ludwig Persius, Friedrich August Stüler, Carl Schwatlo, Martin Gropius o Ludwig Ferdinand Hesse

Aquesta revista es publicava entre cinc i sis cops cada any, i cada fascicle contenia sis làmines amb gravats i litografies. Es publicaren 201 fascicles que donaren a conèixer l'evolució de l'arquitectura a Berlín i Potsdam, sobretot el corrent historicista Schinkel.

Exemples de gravats i litografies

Enllaços externs 

 Digitaliste aus dem Architektonischen Skizzenbuch im Bestand des Architekturmuseums der Technischen Universität Berlin.
 Núm. 19-36 (1856-1858)
 Núm. 66-88 (1864-1867)
 Núm. 72-88 (1865-1867)
 Núm. 89-120 (1868-1872)

Arquitectura d'Alemanya
Revistes acadèmiques
Revistes en alemany desaparegudes
1852